SMS Habsburg (1865.)
SMS Habsburg (1899.)